Серия B 1956/1957 () — 25-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 16 сентября 1956 года и закончился 23 июня 1957 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1956/57 на legaserieb.it
 Серия B 1956/57 на rsssf.com

1956/1957
Футбол в Италии в 1956 году
Футбол в Италии в 1957 году